Isonoe era un'amante di Zeus, secondo la mitologia greca.
 Isonoe è anche un satellite naturale minore del pianeta Giove.